Corrado Lancia di Brolo – politico italiano
Domenico Gaspare Lancia di Brolo – arcivescovo cattolico italiano